Astrid Lulling (née en 1929), femme politique luxembourgeoise ;
 Jérôme Lulling (né à une date inconnue), linguiste luxembourgeois.

Patronyme luxembourgeois